Giacinto Rossi (1724-1796) - organaro italiano
 Giacinto Rossi (1826-1899) - vescovo domenicano italiano